У рамках кваліфікації на турнір з хокею серед жінок на зимових Олімпійських іграх 2022 6 збірних потрапили автоматично завдяки світовому рейтингу ІІХФ після Чемпіонату світу 2020, як і господарки китаянки. Ще три збірні кваліфікувались за підсумками фінального кваліфікаційного турніру.

Збірні, що кваліфікувались 
Нотатки

Кваліфікація за рейтингом 
Щоб кваліфікуватися автоматично, країна мала посідати одне з перших місць в рейтингу після Чемпіонат світу з хокею серед жінок 2020. Бали в світовому рейтингу перетворювалися так: за поточний рік команді нараховувалась повна кількість балів, а за кожен попередній рік — на 25 % менше. Далі подано сумарну кількість балів, що пішли в залік кваліфікації на Олімпійські ігри.

1-й раунд прекваліфікації 
Збірні, що посідали 27-ме місце й нижче мали грати плейоф, щоб потрапити далі. Турнір планували провести з 17 до 19 грудня 2020, але через пандемію COVID-19 його перенесли на 26-29 серпня 2021 року.

Турнір мав відбутися в Рейк'явіку (Ісландія). У ньому мали взяти участь збірні Ісландії, Гонконгу, Болгарії та Литви. Одна Болгарія знялась з турніру, а інші збірні висловили стурбованість через пандемію, тож 9 серпня 2021 року турнір скасували. У підсумку Ісландія як збірна з найвищим рейтингом автоматично потрапила до наступного раунду.

2-й раунд прекваліфікації 
Збірні в рейтингу від 16-ї до 26-ї, а також переможниця 1-ї прекваліфікації грали в трьох турнірах, щоб визначити учасниць фінальної кваліфікації. Турніри планували провести з 11 до 14 лютого 2021 року, але перенесли на 7—10 жовтня 2021-го.

Група F 
Турнір мали провести в Каннині (Південна Корея). 3 вересня 2021 року ІІХФ оголосила, що його перенесли до Ноттінгема (Велика Британія) через обмеження в Південній Кореї, пов'язані з пандемією COVID-19.

Вказано місцевий час (UTC+1).

Група G 
Турнір відбувся в Торре-Пелліче (Італія).

Вказано місцевий час (UTC+2).

Група H 
Турнір відбувся в Битомі (Польща).

Вказано місцевий час (UTC+2).

Фінальна кваліфікація 
Збірні, що посідали в рейтингу 7-15-те місця, а також три переможниці попереднього кваліфікаційного раунду, розіграли три путівки на Олімпійські ігри. Ці турніри планували провести з 26 до 29 серпня 2021 року, але перенесли на 11-14 листопада 2021 року.

Група C 
Турнір відбувся в Хомутові (Чехія).

Вказано місцевий час (UTC+1).

Група D 
Турнір відбувся в Фюссені (Німеччина).

Вказано місцевий час (UTC+1).

Група E 
Турнір відбувся в Лулео (Швеція).

Вказано місцевий час (UTC+1).

Примітки

Посилання 
 Official IOC/IIHF 2022 qualification document

кваліфікація (жінки)
Кваліфікація на зимові Олімпійські ігри 2022
2020 у хокеї з шайбою
2021 у хокеї з шайбою